Дмитрий Громов (3 декабря 1967, Ленинград, РСФСР)— фигурист из СССР, серебряный призёр чемпионата СССР 1989 года, бронзовый призёр чемпионата СССР 1990 года, участник чемпионата мира 1989 года и чемпионата Европы 1989 года в мужском одиночном катании. Мастер спорта СССР.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Фигуристы СССР